Stefania Toczyska – znana polska mezzosopranistka

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Toczyska – wieś w województwie lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski
 Toczyska – część wsi Wełnin w woj. świętokrzyskim, w pow.buskim, gminie Solec-Zdrój